Пере́к () — французская фамилия. Известные носители:
 Перек, Жорж (1936—1982) — писатель и кинорежиссёр.
 Перек, Мари Жозе (род. 1968) — легкоатлетка, Олимпийская чемпионка.

См. также 
 Лубош Пе́рек (1919—2020) — чешский астроном.
 Эдмунд Пе́рек (1927—1995) — польский офицер госбезопасности.
 Перец